Chōju-ji (Kamakura) 
Chōju-ji (Konan)